Rautavesi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rautavesi (sjö, lat 63,92, long 27,70), 
 Rautavesi (sjö i Päijänne-Tavastland), 
 Rautavesi (sjö i Birkaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar